Franchetella arborescens är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ernst Otto Kuntze. Franchetella arborescens ingår i släktet Franchetella och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
arborescens